«Любо́вь с пе́рвого взгля́да» (, Dil Se.., ) — индийская драма на хинди режиссёра Мани Ратнама, вышедший в прокат 21 августа 1998 года. Последний фильм в «политической» трилогии Ратнама наряду с картинами «Роза» и «Бомбей» и первый его фильм снятый только на хинди. Считается примером индийского параллельного кино. В фильме дебютировала актриса Прити Зинта.

Сюжет 
Сбор информации о терроризме приводит радио-журналиста Амара Варма в штат Ассам, где ему устраивают интервью с главой местной террористической группировки. Случайно Амар знакомится с таинственной незнакомкой Мегхной и влюбляется в неё с первого взгляда. Девушка быстро исчезает, но их пути ещё неоднократно пересекаются. Сделав предложение и получив отказ, расстроенный Амар возвращается домой в Дели.

Родственники знакомят Амара с очаровательной Прити и предлагают ему на ней жениться. Амар и Прити быстро находят взаимопонимание. В разгар приготовлений к свадьбе в доме Амара неожиданно появляется Мегхна и просит его помочь ей устроиться на работу на радио. Амара вызывают на допрос в полицию и обвиняют в сотрудничестве с террористами. Амар не может доказать свою непричастность к терроризму и начинает собственное расследование.

В результате открывшихся ему новых сведений Амар понимает, что Мегхна — террористка и приехала не для встречи с ним, как он надеялся, а с целью быть ближе к радиоэфиру. Амар разыскивает Мегхну, снова признаётся ей в любви и пытается отговорить её от выполнения задания террористов. Это ему не удаётся, и они оба погибают при взрыве.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Мани Ратнам
 Продюсеры: Шекхар Капур, Мани Ратнам, Рам Гопал Варма, Г. Сринивасан
 Сценаристы: Сухата, Тигманшу Дхулиа, Мани Ратнам
 Оператор: Сантош Сиван
 Композитор: Алла Ракха Рахман
 Художники: Самир Чанда, Пия Бенегал, Шабина Кхан
 Монтажёр: Суреш Урс
 Звукорежиссёр: Х. Шридхар
 Стихи песен (в версии фильма на хинди): Гулзар
 Песни за кадром исполняют (в версии фильма на хинди): Лата Мангешкар, Кавита Кришнамурти, Удит Нараян, Сону Нигам, Сукхвиндер Сингх, Махалакшми Айер, М. Дж. Шрикумар, Сапна Авастхи, Анурадха Шрирам, Анупама, Алла Ракха Рахман, Феби Мани, хор
 Хореограф: Фара Кхан

Производство 
Съёмки фильма проходили в Химачал-Прадеше, Кашмире, Ассаме, Керале, Дели и других частях Индии и Бутана. Фильм был снят всего за 55 дней.
На роль невесты главного героя Мани Ратнам первоначально выбрал Симран Бага, но в итоге её сыграла дебютантка Прити Зинта. Также этот фильм стал дебютом для танцовщицы Малаики Ароры, исполнившей танец под песню «Chaiyya Chaiyaa». Его снимали в Nilgiri Express по пути с через Ути, Кунур и Котагири, для чего поезд частично перекрасили в коричневый цвет.

Саундтрек 
В индийской музыке считается примером музыкального альбома, в котором все песни стали хитами. Раджа Сен из Rediff.com назвал его «безусловно, лучшим саундтреком Рахмана».
Песня «Chaiyya Chaiyya» стала особенно популярной и вошла в десятку лучших песен всех времён по версии Международного опроса, проведённого Всемирной службой BBC. Также песня была использована в фильме «Не пойман — не вор», в музыкальном шоу «Bombay Dreams» и в телевизионных шоу «Smith», «C.S.I.: Место преступления Майами».

Версия на хинди 
Все тексты написаны Гулзаром, вся музыка написана А. Р. Рахманом. Текст песни «Chaiyya Chaiyya» («Chhal Chaiyya Chaiyya») / «За тенью» («Следуй за тенью») в оригинале написан на языке урду, также эта песня стала первой значимой песней для певца Сукхвиндера Сингха.

Помимо хинди, саундтрек был записан на нескольких других языках. Тамильскую версию трека «Chaiyya Chaiyya» под названием «Thaiyya Thaiyya» исполнил певец Палгат Шрирам, хотя исполнитель этой песни в версии на языке хинди певец Сукхвиндер Сингх был среди исполнителей тамильской версии. Песню «Jiya Jale» в версии на язык малаялам исполнял . Текст песни «Thaiyya Thaiyya» в версии на панджаби написала Теджпал Каур. Музыкальный фон тоже был высоко оценён и в значительной мере способствовал успеху фильма.

Версия на тамильском («Uyire»)

Версия на телугу («Prematho»)

Награды и номинации 
 1999 — Берлинский международный кинофестиваль
 Приз Сети продвижения азиатского кино — особое упоминание (Мани Ратнам)
 1998 — Национальная кинопремия
 Лучшая операторская работа (Сантош Сиван)
 Лучшая работа звукорежиссёра (Х. Шридхар)
 1999 — Filmfare Awards
Призы:
 Лучшая дебютная женская роль (Прити Зинта)
 Лучшая музыка к фильму (А. Р. Рахман)
 Лучшие слова к песне для фильма (Гульзар за стихи к песне «Chaiyya Chaiyya»)
 Лучший мужской закадровый вокал (Сукхвиндер Сингх за песню «Chaiyya Chaiyya»)
 Лучшая операторская работа (Сантош Сиван)
 Лучшая хореография (Фара Кхан за хореографию номера «Chaiyya Chaiyya»)
Номинации:
 Лучшая женская роль (главная) (Маниша Коирала)
 Лучшая женская роль второго плана (Прити Зинта)
 Лучший женский закадровый вокал ( за песню «Chaiyya Chaiyya»)
 Лучшие слова к песне для фильма (Гулзар за стихи к песне «Ae Ajnabi»)
 1999 — Star Screen Awards
 Лучший мужской закадровый вокал (Сукхвиндер Сингх за песню «Chaiyya Chaiyya»)

Критика 
Выход фильма совпал с торжествами по случаю празднования 51-й годовщины независимости Индии. Фильм стал в Индии кассовым провалом, однако завоевал множество национальных наград и номинаций. Deepa Deosthalee положительно характеризует фильм и называет его «идеальной одой любви». Музыка к фильму была высоко оценена.

Фильм имел крупный успех за рубежом, особенно у южно-азиатской диаспоры на Западе. Стал первым индийским фильмом, вошедшим в десятку самых кассовых фильмов Великобритании: только в одном из комплексов Западного Лондона даже через два месяца после его выпуска в прокат в сентябре 1998 года фильм собирал до 3000 зрителей в течение каждого из пяти сеансов в день.

Фильм был показан на фестивале New Horizons Film Festival во Вроцлаве в Польше, на международном кинофестивале в Хельсинки «Любовь и анархия», а также получил приз Сети продвижения азиатского кино на Берлинском международном кинофестивале.

Примечания

Ссылки 
 О фильмах режиссёра Мани Ратнама // CineScene.com
 Raja Sen. «Weekend Watch: Dil Se». // Rediff.com
  Deepa Deosthalee. «A picture perfect ode to love, Dil Se». // The Indian Express

Фильмы-драмы Индии
Фильмы-боевики Индии
Фильмы-триллеры Индии
Фильмы-мелодрамы Индии
Фильмы на хинди
Фильмы о терроризме
Фильмы Мани Ратнама
Фильмы Индии 1998 года